Supercoupe d'Europe de basket-ball féminin
 Supercoupe de l'UEFA
 Supercoupe d'Europe de hockey sur glace
 Supercoupe d'Europe de volley-ball